Brixey ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre de Brixey († 1192), Bischof von Toul
 Shawn Brixey (* 1961), US-amerikanisch-kanadischer Hochschullehrer und Medienkünstler